Benno Schmitz (1994), een Duits voetballer
 Bram Schmitz (1977), een Nederlands wielrenner
 Carl Schmitz (1967), een Vlaams radiopresentator en voice-over
 Elizabeth Schmitz (1938), een Nederlands oud-politica van de PvdA
 Hannah Schmitz (1985), een Britse strateeg bij Red Bull Racing
 Hermann Schmitz (entomoloog) (1878 - 1960), een Duitse entomoloog
 Johan Schmitz (1909 - 1991), een Nederlands acteur en hoorspelacteur
 Sabine Schmitz (1969 – 2021), een Duitse autocoureur en presentatrice
 Schmitz, een geslacht dat tot de Belgische adel behoort